Haxel ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Haxel (1901–1971), deutscher Bibliothekar und Literaturwissenschaftler
 Julius Haxel (1904–1983), deutscher Landwirt, Winzer und Politiker (SPD)
 Otto Haxel (1909–1998), deutscher Physiker